Список видов, входящих в род Вербейник (Lysimachia)
Вербе́йник () — род многолетних, реже двулетних или однолетних травянистых растений подсемейства  семейства .

По информации базы данных The Plant List (2013), род включает 193 вида:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 , или Вербейник клетровидный
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . В литературе этот вид обычно помещают в род Glaux с единственный видом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 , или Вербейник монетный
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ещё достаточно много видовых названий этого рода имеют в The Plant List (2013) статус unresolved name, то есть относительно этих названий нельзя однозначно сказать, следует ли их свести в синонимику других видов — либо их следует использовать как названия самостоятельных видов.

Примечания

Литература 
 

Вербейник
Вербейник